Gourion ist der Familienname folgender Personen:

 Jean-Baptiste Gourion (1934–2005), algerischer Ordensgeistlicher, Abt, römisch-katholischer Weihbischof im Lateinischen Patriarchat von Jerusalem
 Lubna Gourion (* 1992), französische Schauspielerin und Synchronsprecherin